Paya Cut (Peusangan), een plaats in Indonesië
Paya Cut (Juli), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing